Förstenau ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Förstenau, deutscher Autor 
 Josef Ferstl von Förstenau (1820–1883), österreichischer Mediziner und Geologe

Förstenau steht für:
 Förstenau, deutscher Name von Gwieździn, Ort in Pommern